Nazwisko Mutermilch (Muttermilch) nosili:
 Jerzy Mutermilch (1903–1990) – polski inżynier
 Juliusz Mutermilch (1861–1921) – polski lekarz
 Melania Mutermilch (Mela Muter) (1876–1967) – polska malarka
 Michał Mutermilch (1874–1947) – polski pisarz, krytyk literacki
 Stanisław Mutermilch (1870–1937) – polski lekarz, bakteriolog
 Wacław Bojomir Mutermilch (1872–1940) – polski chemik; zmienił nazwisko na Mileski